Ушку́й, ушко́л — историческое название новгородских плоскодонных речных судов, известных на Руси примерно с XIII по XV век.

Конструкция 
Типичный древнерусский ушкуй представлял собой лёгкое парусно-гребное судно с небольшой осадкой. Его облик удалось восстановить после археологических раскопок в Новгороде. Ширина корпуса обычно не превышала 3,2 метра, высота в носовой части — 1,4 метра, а высота по центру — 1,2 метра. Ближе к носу обустраивались шесть пар уключин для дюжины гребцов. Для размещения парусного вооружения имелась съёмная мачта. Полное количество людей на борту могло достигать сорока человек, а грузоподъёмность — превышать 15 тонн.

Известно, что на этих судах новгородцы совершали дальние плавания вдоль Волги, Камы и других пресноводных водоёмов. Кроме этого, ушкуи активно применялись для набегов на соседние земли (страны) так называемыми ушкуйниками — новгородской полувоенной вольницей. Как правило, территориями этих мероприятий служил весь верхневолжский бассейн, помимо него ушкуйники на своих ушкуях следуя Северной Двиной достигали Белого моря и доходили до Мурманска.

Примечания

Литература 
 
 
Типы парусных судов
Речные суда
Плоскодонные суда
Русский Север